«Приключе́ния мультя́шек» () — мультсериал, созданный студией «Уорнер Бразерс» (). Мультсериал стал плодом сотрудничества Стивена Спилберга и Warner Bros Animation.

Первый сезон выходил в эфир в 1990 году, второй — в 1991; третий, заключительный, — в 1993.

Идея создания мультсериала принадлежит президенту Warner Bros. Терри Семелу. Он был свидетелем успеха в середине 1980-х омоложенных версий известных персонажей таких мультсериалов, как Ultraman, «Маппет Шоу» и «Флинстоуны», и пришёл к выводу создать детские версии персонажей мультсериала «Looney Tunes». Изначально планировалось, что эти персонажи будут потомками мультяшек из «Looney Tunes», «Весёлые Мелодии» или Багз Банни. Но после включения Стивена Спилберга и его компании «Amblin Entertainment» в процесс разработки было решено, что новые персонажи будут не прямыми, а идейными потомками известных мультяшек Warner Bros и будут стажироваться у мультзвёзд «золотой эры» WB. Ранее предполагалось, что новые персонажи создаются для использования в полнометражном мультфильме, но позже было решено, что «маленькие» мультяшки (Tiny Toons) станут персонажами мультсериала.

Персонажи 
Премьера мультсериала состоялась в США в 1990 годы и была однозначным хитом. Действие в мультсериале развиваются вокруг молодых мультгероев, учащихся в Луниверситете Акме (), чтобы стать следующим поколением Looney Tunes персонажей. Большинство персонажей походят на классические версии популярных мультгероев студии Warner Bros, которые также присутствуют в сериале (как профессора и кураторы «юных дарований»).

К основным персонажам относятся:

Бастер и Бэбс Банни — звёзды мультсериала «Приключения мультяшек». Несмотря на общую фамилию — Банни, между ними нет родственных связей (и с Багзом Банни тоже), они просто друзья.

Бастер Дж. Банни () — лидер компании Маленьких мультяшек, хитроумный кролик голубого окраса, который должен разбираться с вызовами школьного расписания, с махинациями богатого парня и местного задиры Монтаны Макса (ранее были хорошими друзьями) и выпадами ненормальной любительницы животных Элмайры Дафф. Бастер вместе с Бэбс всё делают ради смеха.

Бэбс Банни — гиперактивный розовый кролик, которая будет делать что угодно, лишь бы только посмеяться. У неё хорошо получается импровизация и пародии в духе Робина Уильямса. Её полное имя — Барбара Энн Банни (), но она ненавидит, когда её так называют.

Бэбс и Бастеру Банни по 14 лет. Как и другие персонажи мультсериала «Приключения мультяшек», они посещают АКМЕ Мультуниверситет (ACME Looniversity), где учителями для них являются Багз Банни, Даффи Дак, Порки Пиг и другие классические мультгерои Warner Bros. Их лучшие друзья — Плаки Дак, Хэмтон Дж. Пиг, Ширли Лун, Диззи Дэвил, Фифи ле Фьюм, Гребешок () и Гого Додо (). По своим игровым особенностям они напоминают Багза Банни. Их общей чертой является вера в себя и свои способности хорошо срабатываться с другими героями. Они непохожи на него только своей наивностью вследствие их молодого возраста. Кроме того, они имеют тенденцию искать приключения, а не ждать, пока приключения найдут их самих. Они всегда ведут себя так, как будто находятся в поле зрения аудитории.

Репутация и наследие

Награды 
 1991 год
 Премия Эмми, США за выдающуюся анимационную программу (Стивен Спилберг, Том Рюггер, Кен Бойер, Арт Леонарди, Арт Вителло, Пол Дини, Шерри Стонер) — победитель
 Премия Environmental Media, США за серию Whales Tales («Сказки китов») — победитель
 Премия Young Artist, США: Лучший мультсериал — победитель
 1992 год
 Премия Эмми, США за выдающуюся анимационную программу (Стивен Спилберг, Том Рюггер, Шерри Стонер, Рич Аронс, Арт Леонарди) — номинация
 1993 год
 Премия Эмми, США за выдающуюся анимационную программу (Стивен Спилберг, Том Рюггер, Шерри Стонер, Рич Аронс, Байрон Вонс, Кен Бойер, Альфред Джимено,Дэвид Уест — победитель
 Премия Young Artist, США: Выдающееся озвучивание молодой роли (Уитби Хертфорд) — номинация

См. также 
 Tiny Toon Adventures (игра);
 Tiny Toon Adventures 2: Trouble in Wackyland;
 Tiny Toon Adventures: Buster's Hidden Treasure;
 Tiny Toon Adventures: Acme All-Stars;
 Tiny Toon Adventures: Buster Busts Loose;
 Tiny Toon Adventures: Buster's Bad Dream;
 Tiny Toon Adventures: Buster Saves the Day;
 Tiny Toon Adventures: Wacky Sports Challenge (SNES);
 Tiny Toon Adventures: Babs' Big Break;
 Tiny Toon Adventures: Wacky Sports Challenge (Game Boy);
 Tiny Toon Adventures 2: Montana's Movie Madness;
 Tiny Toon Adventures: Wacky Stackers.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Мультсериалы США, запущенные в 1990 году
Looney Tunes
Мультсериалы Warner Bros.
Программы телеканала Fox
Телесериалы Amblin Entertainment
Телесериалы США, завершённые в 1999 году
Сатирические мультсериалы